De 500 meter vrouwen voor de wereldbeker schaatsen 2014/2015 ging van start op 14 november 2014 in Obihiro en eindigde in Erfurt op 22 maart 2015.

Titelverdediger was Olga Fatkoelina uit de Rusland. De Japanse Nao Kodaira veroverde de wereldbeker.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Obihiro (1)

Obihiro (2)

Seoel (1)

Seoel (2)

Berlijn (1)

Berlijn (2)

Heerenveen (1)

Heerenveen (2)

Heerenveen (3)

Heerenveen (4)

Erfurt (1)

Erfurt (2)

Vrouwen 0500 meter
2014/2015